«Играй в того кто играет в тебя, играя того, кто играет тебя» — альбом группы «Красные Звёзды». Интернет-версия альбома была выпущена 4 сентября 2009 года, CD-версия — 15 сентября 2009 года. Интернет-версия отличается от CD-версии количеством композиций.

Об альбоме 
В оформлении альбома использованы фотографии московского фотографа Максима Пионера.

Весь тираж альбома выпущен с автографами участников группы.

Артемий Троицкий написал о нём так: «Раз уж они друзья Летова и фанаты Placebo, скажу так – альбом „Красных звёзд“ мне понравился больше, чем любой альбом „Гражданской Обороны“ или любой альбом ансамбля Брайена Молко, который вообще в последнее время как-то очень сдулся».

Список композиций 
 Белый полюс
 Мы наблюдаем
 Песня про майских лётчиков
 Сафари
 Второе дыхание
 Звезда
 Бабочки в твоём животе
 Талисман
 Играй в того, кто играет в тебя
 Играя того, кто играет тебя
 Про калину, двери и безжалостных женщин (только на CD-версии альбома)

Участники записи 
 Владимир Селиванов — вокал, гитара
 Евгений Белов — гитары, бас, синтетические инструменты
 Александр Фок — барабаны

Тексты песен: Владимир Селиванов. Мелодии: Владимир Селиванов. Аранжировки: Евгений Белов.

Примечания

Ссылки 

Альбомы группы «Красные Звёзды»